Мітін — російське прізвище.

Відомі носії

 Мітін Олексій Михайлович (*1973) — радянський, російський та український футболіст, воротар.
 Мітін Сергій Юхимович (*1932) — радянський футболіст, захисник.

 Мітіна Дарина Олександрівна (нар 1972) — російська політична діячка лівого напряму, політолог, публіцистка, кінооглядачка, блогерка.

Російські прізвища